Deep Water kan syfta på:
Deep Water (film) – en dokumentärfilm från 2006
 Deep Water – videotitel på en film från 2000, se Intrepid